Цитадельна вулиця — назва вулиць у декількох населених пунктах України.

 Цитадельна вулиця — вулиця у місті Києві.
 Цитадельна вулиця — вулиця у місті Львові.